Het Nederlands kampioenschap dammen van 1960 telde zestien deelnemers. Wim de Jong won bij dit kampioenschap zijn tweede nationale titel. Hij behaalde als enige 22 punten.

Resultaten

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1960